Den Namen Karlskaserne tragen oder trugen folgende Gebäude:

 Erzherzog-Carl-Kaserne, Wien
 Karlskaserne (Freiburg im Breisgau), heutiger Sitz des Sozial- und Jugendamtes
 Karlskaserne (Ludwigsburg)